Théodoric est un prénom masculin d'origine germanique issu de theud « peuple » et de ric « puissant », souvent attesté au Moyen Âge. 

Il a été porté à l'origine par des monarques goths, burgondes et francs. Cependant, pour des raisons d'homonymie, on use de cette forme savante pour désigner des souverains goths, la forme populaire Thierry étant réservée aux nobles burgondes et francs.

Souverains 
 Théodoric  († 451), roi des Wisigoths.
 Théodoric II († 466), fils du précédent, roi des Wisigoths.
 Théodoric le Grand (c. 455-526), roi des Ostrogoths de Ravenne et roi d'Italie.
 Théodoric , également appelé , fils de Clovis et roi des Francs basé à Reims (511-534).
 Théodoric II, également appelé , roi de Bourgogne (595-613) et d'Austrasie (612-613).

Autres 
 Théodoric Strabon, chef ostrogoth, rival de Théodoric le Grand.
 Théodoric (fl. 477), prince vandale.
 Théodoric, roi de Bernicie au .
 Théodoric ou Thierry (), comte d'Autun de la famille des Guilhelmides.
 Théodoric, prince breton qui a fait tuer saint Guigner.
 Théodoric, noble franc de la famille des Nibelungides, comte de Vermandois vers 876.
 Théodoric de Ringelheim, personnalité saxonne des , qualifié comte de Ringelheim.
 Théodoric, évêque d'Apt (988-1009).
 Théodoric, dit également Thierry, abbé du Mont-Saint-Michel de 1051 à 1055.
 Théodoric, dit également Thierry, antipape de 1100 à 1101 († 1102).
 Théodoric de Prague, dit maître Théodoric (), peintre à la cour de Bohême.
 Théodoric Borgognoni, dit également Thierry de Lucques (1205-1298), chirurgien italien.
 Théodoric Balat (1858-1900), prêtre et missionnaire franciscain, martyr en Chine, saint.
 Voir aussi : .

Notes et références